Sezon 2019 wyścigów Supercars rozpoczął się rundą na torze w Adelajdzie, a zakończył po 15 rundach i 32 wyścigach w Newcastle na ulicznym torze we wschodniej części miasta. Tytuł mistrzowski obronił Scott McLaughlin. W klasyfikacji Pirtek Enduro Cup najlepsza okazała się para Jamie Whincup i Craig Lowndes.

Kalendarz

Lista startowa

Wyniki i klasyfikacja 

Punkty przyznawane kierowcom którzy przejechali dystans minimum 75% wyścigu i przejechali ostatnie okrążenie. W każdej rundzie było maksymalnie 300 punktów do zdobycia.

Bibliografia 
 Archiwum wyników na stronach natsoft.com.au 

2019
2019 w wyścigach samochodowych
2019 w Australii
2019 w Nowej Zelandii